Цефалопо́д:

 Цефалопод — представитель класса моллюсков, относящийся к головоногим.
 «Цефалопод» — российский проект беспилотной атомной подводной лодки, предназначенной для уничтожения подводных лодок противника.
 Цефалопод в научной фантастике — разумное инопланетное существо в виде головоногого моллюска.